Ма́ргарит Ма́кинтайр (, род. 11 мая 1965, Детройт) — американская актриса.

Ранние годы 
В шестнадцатилетнем возрасте Макинтайр выступала на сцене региональных театров в таких постановках как «451 градус по Фаренгейту» и «Южно-Тихоокеанский». Она получила степень бакалавра изобразительных искусств в Университете Южной Калифорнии и изучала актёрское мастерство в Королевской академии драматического искусства в Лондоне.

Карьера 
Макинтайр появилась в бродвейских и офф-бродвейских театральных постановках, среди которых «Джейн Эйр», «Город Ангелов» и «Мата Хари» .

На телевидении самой известной ролью Макинтайр является шериф Лиз Форбс в телесериале «Дневники вампира», в котором она появлялась на протяжении шести сезонов. Также играла регулярную роль психолога Николь Трейгер в телесериале «Кайл XY».

Личная жизнь 
 Первый муж Маркос Сига (1990—2000)
 Второй муж Кэри Лэлонд (21 декабря 2007 — наст. время)

Детей у Макинтайр нет.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Выпускники Королевской академии драматического искусства
Киноактрисы США